Lauterbach kan syfta på följande,

 Lauterbach (auktor) – auktorsförkortning för flera persor

Personer
 Charlotte Lauterbach, svensk radioprogramledare.
 Johann Christoph Lauterbach, tysk violinist.
 Karl von Kirchbach auf Lauterbach, österrikisk-ungersk greve och militär.

Geografi

Polen 

 Sieniawka (ort i Polen, Powiat dzierżoniowski), Nedre Schlesiens vojvodskap,

Tjeckien 

 Čistá (ort i Tjeckien, Pardubice),

Tyskland 

 Lauterbach, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Lauterbach (Hessen) – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Gießen, 
 Lauterbach, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Rottweil   

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar